Guernsey, dependència de la Corona Britànica que forma part de les Illes Anglonormandes.
 Guernsey (Iowa)
 Guernsey (Wyoming)